Битва при Вербене (22 июля 1631) — сражение Тридцатилетней войны между силами Швеции и Священной Римской империи.

После разграбления Магдебурга Тилли получил приказ идти в Западную Германию, имея задачей остановить вооружение протестантских князей. С целью оттянуть Тилли от Западной Германии и укрепиться на берегах Эльбы Густав II Адольф решил двинуться на запад. Соотношение сил было не в пользу шведов, и, чтобы избежать решительного боя, они должны были устроить укреплённый лагерь.

Густав Адольф двинул свои войска к Берлину и заставил бранденбургского курфюрста заключить с ним выгодный для шведов договор. В июле главные силы шведской армии переправились на левый берег Эльбы и расположились в укреплённом лагере у Вербена.

Тилли атаковал шведов, но его авангард неожиданно был разбит ими. Через некоторое время войска Тилли ещё раз штурмовали лагерь шведов, но атаки были отбиты.

Расположение шведской армии в Вербенском лагере исключило для Тилли возможность воспользоваться превосходством сил, завершило завоевание шведами Мекленбурга и позволило восстановить герцогов Мекленбургских.

Сражения по алфавиту
Сражения Тридцатилетней войны
Конфликты 1631 года
События 22 июля
Сражения Священной Римской империи
Сражения Швеции
Сражения в Германии
История Саксонии
Сражения 1631 года